Il singolare del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Ken Rosewall 3-6, 6-2, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1974